Совега:

 Совега — местность на севере Солигаличского района Костромской области России.
 Совега — река в России, протекает в Солигаличском районе Костромской области.